Судзумура — имя собственное; распространено в виде фамилий.* Судзумура, Котаро (1944—2020) — японский экономист, профессор университета Хитоцубаси.
 Судзумура, Кэнъити (род. 1974) — японский актёр озвучивания (сэйю).